Моризе́ль, Морізель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 20 км на південний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 211 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 515,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Моризель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Моризель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма